Diese Liste der Abgeordneten zum Wiener Landtag und Mitglieder des Wiener Gemeinderats (5. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 5. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 25. November 1945 bis zum 9. Oktober 1949. Die Angelobung der Abgeordneten erfolgte in der ersten Sitzung am 13. Dezember 1945, der Gemeinderat tagte in der Wahlperiode erstmals am 14. Februar 1946. Nach der Landtags- und Gemeinderatswahl 1945 entfielen 58 der 100 Mandate auf die SPÖ, 36 auf die ÖVP und 6 auf die KPÖ. Der Gemeinderat wählte nach der Angelobung die Landesregierung Körner II, die während der gesamten Gesetzgebungsperiode amtierte.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.): Der Gemeinderat der Stadt Wien, der Wiener Landtag, der Wiener Stadtsenat, die Wiener Landesregierung 1945–1985.

05